Аллюо () — французская фамилия. Известные носители:
 Аллюо, Шарль (1861—1949) — французский энтомолог.
 Аллюо, Франсуа (1778—1866) — французский промышленник и минералог.
 Аллюо, Эжен (1866—1947) — французский художник и керамист.